

Босна и Херцеговина

Република Српска 
 Трново (Источно Сарајево), насеље у општини Трново
 Трново (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град
 Трново (Рогатица), насеље у општини Рогатица
 Трново (Шековићи), насеље у општини Шековићи

Федерација Босне и Херцеговине 
 Трново (Сарајево), насеље у општини Трново
 Трново (Кладањ), насеље у општини Кладањ

Бугарска 
 Велико Трново, град у општини Велико Трново
 Мало Трново, град у општини Мало Трново

Грчка 
 Трново (Преспа), насеље у општини Преспа

Северна Македонија 
 Трново (Битољ), насеље у општини Битољ
 Трново (Гостивар), насеље у општини Гостивар, Северна Македонија
 Трново (Крива Паланка), насеље у општини Крива Паланка

Словенија 
 Трново (Љубљана), градска четврт у граду Љубљани

Хрватска 
 Трново (Генералски Стол), насеље у општини Генералски Стол

Црна Гора 
 Трново (Бар), насеље у општини Бар

Словачка 
 Трново (Мартин), насеље у округу Мартин

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трновче
 Трње